Никола́й Лу́нин: 
 Лунин, Николай Иванович (1853—1937) — советский педиатр.